Piotr Veliki (Пётр Великий) est un film russe réalisé par Vassili Gontcharov et Kai Hansen, sorti en 1910.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Joseph-Louis Mundwiller
 Décors : Mikhail Kojin

Notes et références

Liens externes 
 

Film russe sorti en 1910
Film biographique russe
Film dramatique russe
Film historique russe
Film muet russe
Film russe en noir et blanc